Песко́в — русская фамилия; женская форма Пескова.

Фамилия 
 
 
 Песков, Василий Михайлович (1930—2013) — советский писатель, журналист и телеведущий, фотокорреспондент, путешественник, тележурналист.
 Песков, Виталий Викторович (1944—2002) — советский художник-карикатурист и мультипликатор.
 
 Песков, Евгений Витальевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Песков, Иван Фёдорович (1922—1972) — Герой Советского Союза.
 Песков, Кирилл Александрович (род. 1990) — российский космонавт.
 Песков, Константин Александрович (1921—1947) — Герой Советского Союза.
 Песков, Михаил Иванович (1834—1864) — русский художник, литограф исторической и жанровой живописи.
 
 Песков, Павел Ильич (1918—1987) — Герой Советского Союза.
 Песков, Пётр Александрович — русский статистик
 Песков, Сергей Николаевич (1948—2014) — российский дипломат.
 Песков, Юрий Александрович (1936—2020) — советский государственный и промышленный деятель, генеральный директор завода «Ростсельмаш», Герой Социалистического Труда.

Псевдоним 
 Георгий Песков (настоящее имя Елена Альбертовна Дейша; 1885—1977) — прозаик русской эмиграции.

Песков — село, центр Песковского сельского совета Костопольского района Ровненской области Украины.

См. также